Fontenoy puede referirse a: 

 Fontenoy, comuna francesa situada en Aisne.
 Fontenoy, comuna francesa situada en Yonne.